Termin -{S47}- ima više značenja.

 S-oznake, S47: Čuvati na temperaturi koja ne prelazi ... °C (specifikuje proizvođač)
 -{USS S-47 (SS-158)}-, podmornica